WWE Night of Champions, een evenement in het professioneel worstelen
 Night of Champions 2008
 Night of Champions 2009
 Night of Champions 2010
 Night of Champions 2011
 Night of Champions 2012